Le championnat de Moldavie de football 2010-2011 est la  de ce championnat. Pour cette saison, 14 clubs évoluent dans la Divizia Națională et rencontrent trois fois chacun de leurs adversaires. À l'issue de la compétition, le dernier du classement est relégué et remplacé par le champion de Divizia A, la deuxième division moldave.

C'est le FC Dacia Chisinau qui met fin au règne du Sheriff Tiraspol (vainqueur des 10 derniers titres de champion) en remportant la compétition cette saison, après avoir terminé en tête du classement final, avec neuf points d'avance sur le tenant du titre, le FC Sheriff Tiraspol et quatorze sur le FC Milsami. C'est le tout premier titre de champion de Moldavie de l'histoire du club.

Participants

Compétition

Classement 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

mise à jour : 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matches

Premières et deuxièmes phases 
Lors des deux premières phases du championnat, chaque équipe affronte les treize autres à deux reprises (une fois à domicile, une fois à l'extérieur). Ces deux premières phases s'étalent donc de la première à la vingt-sixième journée de championnat.

Troisième phase 
Le calendrier des matches de la troisième phase du championnat est ensuite fixé en fonction du classement des équipes après les deux premières phases, donnant à chaque équipe un troisième match contre chaque adversaire pour un total de 39 matchs par équipe.

Classement des buteurs 
Source: Soccerway

Bilan de la saison

Liens externes 
 Site officiel
 Le championnat de Moldavie de football sur le site de l'UEFA

Championnat de Moldavie de football
Moldavie
2010 en Moldavie
2011 en Moldavie